

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Mertz – gmina

Osoby 
 Bertrand Mertz – francuski polityk
 Max Mertz – niemiecki grafik
 Ole Mertz – duński badmintonista

Zobacz też 
 Maerz
 März
 Merz